Monstrillopsis är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Monstrillopsis i familjen Monstrillidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Platycopiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Monstrillopsis